{{Ficha de serie de televisión
|tipo                   = 2
|título                 = La voz
|imagen                 = 
|tamaño de imagen       = 
|pie de imagen          = 
|título en español      = 
|género                 = Talent show
|creador                = John de Mol
|presentador            = 
Jacqueline BracamontesJorge Bernal
|jurado                 = WisinAlejandra GuzmánLuis FonsiCarlos VivesMau y Ricky (Comeback Stage)
|voces                  = 
|tema principal         = Esta es la voz
|país de origen         = 
|idioma                 = Español
|productor              = Gloria Diliz
|productor ejecutivo    = John de MolCisco SuárezMacarena MorenoMoira Noriega
|empresa productora     = ITV AmericaWarner Horizon TelevisionTelemundo Studios
|director               = Sergio Lazarov
|guionista              = 
|num temporadas         = 2
|num episodios          = 15
|cadena                 = Telemundo
|horario                = 9:00:p. m. - 11:00:p. m.
|duración               = 150
|primera emisión        = 19 de enero de 2020
|última emisión         =
|otras cadenas          = 
|precedido por          = 1° temporada(2019)
|sucedido por           =  3° temporada(2023)
|sitio web              = 
}}

La segunda temporada de La Voz se estrenó el 19 de enero de 2020 en Telemundo. Wisin, Alejandra Guzmán, Luis Fonsi y Carlos Vives regresaron como entrenadores de la temporada anterior. Mientras tanto, Jorge Bernal y Jacqueline Bracamontes continuaron como presentadores, acompañados por Nastassja Bolívar como reportera detrás del escenario. Esta temporada también contó con un quinto entrenador, Mau y Ricky, quienes seleccionaron a los concursantes para participar en The Comeback Stage.

El domingo 16 de agosto de 2020, Sammy Colon fue anunciado como el ganador de la segunda temporada de la versión en español de The Voice US, junto a su entrenador, Carlos Vives. Ganó el premio de 200.000 dólares estadounidenses y un contrato con Universal Music Group.

 Conducción 

 Coaches 

Asesores/Co-Coaches

 Equipos 
 Referencias

  "La voz... USA, 2020" / Ganador
  Segundo lugar
  Tercer lugar
  Cuarto lugar

  Eliminado en la final
  Eliminado en la Semifinal
  Se unió a otro equipo
  Robado en Las Batallas
  Eliminado en Las Batallas

 Audiciones a ciegas 
En las Audiciones a ciegas, los cuatro entrenadores debían formar sus propios equipos, cada uno de los cuales estaría formado por 12 concursantes. Cada entrenador tenía dos bloqueos para evitar que uno de los otros entrenadores consiguiera un competidor.

Las audiciones a ciegas comenzaron a transmitirse el 19 de enero y culminaron el 1 de marzo de 2020, luego de seiete emisiones.

 Gala 1 (19 de enero) 

 Gala 2 (26 de enero) 

 Gala 3 (2 de febrero) 

 Gala 4 (9 de febrero) 

 Gala 5 (16 de febrero) 

 Gala 6 (23 de febrero) 

 Gala 7 (23 de febrero) 

 Las Batallas 
Las rondas de batalla comenzaron el 8 de marzo. Los asesores de la segunda temporada incluyen: Mario Domm para el equipo Wisin, Jesse & Joy para el equipo Guzmán, Karol G para el equipo Fonsi y Sebastián Yatra para el Equipo Vives. Los entrenadores pueden robar un artista perdedor de otros entrenadores. Los concursantes que ganen su batalla o sean robados por otro entrenador avanzarán a Cross Battles.

Color key:

 El Regreso 
Para esta temporada, el programa agregó una nueva fase de competencia llamada The Comeback Stage que fue exclusiva de la aplicación Telemundo, el canal de YouTube La Voz, Instagram, Twitter y Telemundo.com. Después de no poder girar una silla en las audiciones a ciegas, los artistas tuvieron la oportunidad de ser seleccionados por el quinto entrenador Mau y Ricky para convertirse en miembros de su equipo de seis personas. La etapa de regreso consta de tres rondas: las batallas, las semifinales y la final. En la Final, el público decide quién gana, quién se unirá oficialmente a uno de los cuatro equipos principales para las Semifinales.

El primer episodio explicó el formato de The Comeback Stage. Los episodios digitales estuvieron disponibles los lunes a las 10 a. m./9 c en Twitter Live y luego estuvieron disponibles en todas las demás plataformas digitales.

Las batallas
Las batallas fueron parte del segmento de batallas del programa principal. Al igual que el programa en sí, dos artistas se enfrentaron en una misma batalla de canciones, y solo uno avanzó según la elección de su entrenador.

Semifinal
La semifinal fue parte de la transición entre el segmento Battles y Cross Battles del programa. Debido a la pandemia de COVID-19, esta fase no se mostró hasta el regreso del programa después de la pausa. Mau y Ricky eligieron a dos artistas para avanzar y el otro fue eliminado.

Final
The Finale fue parte del segmento Cross Battle del programa. Las presentaciones de ambos artistas fueron el 3 de agosto, los resultados se anunciaron en el episodio 14 y el ganador se convirtió en semifinalista. Aaron Barrios recibió los votos más altos y eligió unirse al Equipo Wisin.

 Fase Final 
Los shows en vivo originalmente estaban programados para comenzar el 5 de abril, sin embargo, debido al brote de COVID-19, NBC retrasó los shows en vivo hasta el 26 de julio. A diferencia de la versión en inglés filmada en California, que usó un formato remoto, la versión en español filmada en Florida, cumpliendo con las recomendaciones de Film Florida. Los programas eran cobertura diferida el mismo día, grabados esa tarde para cumplir con las recomendaciones de Film Florida antes de su transmisión esa noche.

Esta temporada, se eliminaron los métodos de votación por llamadas telefónicas y mensajes de texto, dejando los sitios relacionados con Comcast (el sitio web y la aplicación de Telemundo, junto con Xfinity X1) como las únicas opciones para votar.

Color key:

 Semana 1 y 2: Cross Battles (26 de julio y 2 de agosto) 
Esta temporada, los Playoffs fueron reemplazados por Cross Battles que comprometieron los episodios 12 y 13. Además, esta temporada el comienzo de los "Shows en vivo" contó con un Top 28 en lugar de un Top 32. Cada noche contó con siete parejas, donde los entrenadores seleccionaron un artista de su equipo, luego retó a un compañero entrenador a competir contra él, y este entrenador también seleccionó a un artista. El artista con la mayor cantidad de votos del público de cada batalla cruzada avanzó, siendo eliminado automáticamente el otro artista.

Esta versión fue la primera versión de los Estados Unidos que devolvió a los concursantes para actuar en el estudio desde la pandemia, ya que se llevó a cabo según las pautas de Florida; la versión en inglés que se reanudó en abril hizo que los concursantes y entrenadores actuaran en sus hogares, ya que se llevó a cabo según las pautas de California.

Debido a un número limitado de lugares para sentarse en el escenario principal para los participantes, y siguiendo el distanciamiento social, así como otras precauciones y pautas de seguridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y Film Florida, cuatro concursantes: Sugeily Cardona , Julio Castillo, Santiago Ramos y Alonso García, se presentaron desde una habitación remota detrás del escenario que se mostró en la pantalla del escenario.

 Semana 3: Semifinal (9 de agosto) 
Durante el episodio, los resultados de ambas noches de Cross Battles se anunciaron uno por uno. Después de anunciar al ganador, siguió su actuación en la Semifinal. Después de que se anunciaran los catorce resultados y actuaciones, Aaron Barrios fue revelado como el ganador de The Comeback Stage. Decidió unirse al Top 15 en Team Wisin.

Esta temporada todos los equipos tenían una cantidad diferente de artistas. Team Fonsi & Team Vives avanzaron con cinco integrantes cada uno. Team Guzmán & Team Wisin avanzaron con dos miembros cada uno, pero con el artista de The Comeback Stage'' Wisin avanzó con tres.

Semana 4: Final (16 de agosto) 
El episodio final se filmó el domingo 16 de agosto con cobertura el mismo día esa noche. Contó con presentaciones grupales de los entrenadores con los miembros de su equipo, seguidas de presentaciones grupales de los semifinalistas y presentaciones individuales de los entrenadores e invitados. Después de la actuación #9, 10, 11, 12, un grupo de tres o cuatro personas fueron llamados al escenario y en cada ocasión, uno de los artistas fue anunciado como finalista. Al final de la tarde se anunciaron los resultados de los 4 mejores.

Resultado final

Tabla de eliminación

General 
Clave de color
Información del artista

  Participante del Equipo Wisin
  Participante del Equipo Fonsi 

  Participante del Equipo Guzmán
  Participante del Equipo Vives 
  Etapa de regreso del equipo

Detalles de Resultados

  La voz..., 2020
  Segundo Lugar
  Tercer lugar
  Cuarto lugar

  Salvado por el público
  Salvado por su entrenador
  Ganó el playoff de la etapa de regreso y se unió a un nuevo equipo
  Participante eliminado

Referencias